Jean de Saulx (kanselier) - kanselier van Vlaanderen en Bourgondië
 Jean de Saulx (militair) - Frans militair